Бучина — название населённых пунктов.

Россия 
 Бучина — деревня в Свердловской области.

Украина 
 Бучина — село во Львовской области.